Duitsland:
Pleisweiler-Oberhofen, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Oostenrijk:
Oberhofen am Irrsee, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Oberhofen im Inntal, een gemeente in de deelstaat Tirol

Zwitserland:
Oberhofen (Aargau), een gemeente in het kanton Aargau
Oberhofen am Thunersee, een gemeente in het kanton Bern
Oberhofen (Zürich), een dorp in de gemeente Turbenthal